Maria Regina (Nossa Senhora Rainha) -  título de Maria, mãe de Jesus.
 Maria Regina Caldas (1942) - atriz brasileira.
 Maria Regina de Paula (1919) - historiadora brasileira.
 Maria Regina Marcondes Pinto (1946-1976) - professora e guerrilheira comunista brasileira.
 Maria Regina Figueiredo (1938-1972) - pedagoga e guerrilheira comunista brasileira.

Desambiguações de prenomes